Ranshofen steht für:
 Ranshofen (Gemeinde Braunau am Inn), Ort und Katastralgemeinde der Gemeinde Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stift Ranshofen, Kloster der Augustiner-Chorherren (CanReg) in Ranshofen bei Braunau am Inn
 Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf AG, ein früherer Name nach dem Standort der Austria Metall AG

Ranshofen ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Ranshofen-Wertheimer (1894–1957), österreichischer Diplomat, Journalist, Rechts- und Staatswissenschaftler